Ива́н Зве́рев:
 Зверев, Иван Дмитриевич (1918—2001) — советский учёный-педагог, вице-президент АПН СССР.
 Зверев, Иван Зиновьевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.